La Temporada 1995 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la novena temporada del 7 de mayo en Hockenheim y terminó el 29 de octubre en Phillip Island después de 12 rondas.

Carl Fogarty ganó el campeonato de pilotos con 13 victorias y Ducatti ganó el campeonato de constructores. La temporada tuvo su nota negativa con la muerte de Yasutomo Nagai por las heridas sufridas en un accidente en el circuito de Assen.

Calendario y resultados

Estadísticas

Clasificación de Pilotos 
Los que participaron en el Campeonato Europeo de Superbikes -que marcó puntos para un campeonato separado- y los competidores que montaron motocicletas que cumplían con diferentes reglamentos técnicos no eran elegibles para marcar puntos del Campeonato Mundial.

Manufacturers' standings

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

1995
Motociclismo en 1995